Auf verlorenem Posten heißen:
 Auf verlorenem Posten (1952), Theaterstück von Paul Herbert Freyer
 Auf verlorenem Posten (1953), US-amerikanischer Western (im Original The Lone Hand)
 Auf verlorenem Posten (1973), italienischer Kriminalfilm
 Auf verlorenem Posten: Kommunistischer Widerstand im Zweiten Weltkrieg, 1986 erschienenes Buch von Beatrix Herlemann
 Auf verlorenem Posten (1990), Theaterstück von Herbert Achternbusch
 Auf verlorenem Posten (2009), Buch von Slavoj Žižek (Teilausgabe, im Original In Defense of Lost Causes, 2008) 

Siehe auch:
 Verlorener Haufen
 Enfant Perdu, Heinrich Heine